

Communes
Saint-Cierge-la-Serre, commune française du département de l'Ardèche ;
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard, commune française du département de l'Ardèche.

Voir aussi
Saint-Cierges, commune suisse du canton de Vaud.